Loomis kan som auktorsförkortning betyda:

 Harold Frederick Loomis
 Richard B. Loomis
 Nina Hosler Loomis

Robotskapade auktorsförkortningar